Wimbledon ima lahko več pomenov:
 Wimbledon, London, naselje znotraj Londona;
 Odprto prvenstvo Anglije, tudi Odprto prvenstvo Wimbledona, teniški turnir, ki vsako leta poteka v Wimbledonu.